Функция на Дедекинд може да се отнася за:

 Пси-функция на Дедекинд – в теорията на числата,
 Ета-функция на Дедекинд – в теорията на елиптичните функции,
 Дзета-функция на Дедекинд - обобщение на ζ-функцията на Риман.